Amédée III peut désigner :
 Amédée III de Savoie (v.1095-1148), comte en Maurienne, de Savoie ;
 Amédée III († 1255-58), évêque de Maurienne (1235 - v.1255) ;
 Amédée III de Montfaucon (?-1280), seigneur ;
 Amédée III de Genève (1311-1367), comte de Genève.

Voir aussi 
 Victor-Amédée III de Sardaigne (1726-1796), prince de la Maison de Savoie, roi de Sardaigne, souverain du duché de Savoie, de la principauté du Piémont et du comté de Nice